Molières (Dordonha)
 Molières (Lot)
 Molières (Tarn-et-Garonne)

Desambiguações de topônimos